Leo Fuld, un chanteur (1912 - 1997).
 Richard S. Fuld, Jr., un homme d'affaires américain (1946 -).

Voir aussi 
  ;
  ;
 .